David Jarolím – ex calciatore ceco
 Karel Jarolím – allenatore di calcio ed ex calciatore ceco
 Lukáš Jarolím – ex calciatore ceco
 Marek Jarolím – calciatore ceco